2020 Enea Gorzow FIM Speedway Grand Prix of Poland Round 4 – czwarta impreza z cyklu Grand Prix w sezonie 2020. Zawody odbyły się w dniu 12 września 2020 na stadionie im. Edwarda Jancarza w Gorzowie Wielkopolskim.

Zawodnicy i pozycje startowe 
Komisja Speedway Grand Prix na zawodnika startującego z dziką kartą nominowała Andersa Thomsena. Zawodnikami rezerwowymi zostali: Rafał Karczmarz i Wiktor Jasiński.

Losowanie pozycji startowych do turnieju odbyło się 10 września.

Klasyfikacja po zawodach

Przypisy

Zobacz też 

 Sport żużlowy

Linki zewnętrzne 

 Speedway Grand Prix Strona oficjalna

Polska, IV
2020, IV
Zawody sportowe w Gorzowie Wielkopolskim
2020 w polskim sporcie